Miss Universe 1930 steht für folgende Schönheitswettbewerbe:

 Miss Universe 1930 (Galveston), Vereinigte Staaten
 Miss Universe 1930 (Rio de Janeiro), Brasilien